Picnic Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Picnic Island (Brevard County, Florida)
 Picnic Island (Collier County, Florida)
 Picnic Island (Hillsborough County, Florida)
 Picnic Island (Chippewa County, Michigan)
 Picnic Island (Grand Traverse County, Michigan)
 Picnic Island (Keweenaw County, Michigan)
 Picnic Island (Itasca County, Minnesota)
 Picnic Island (St. Louis County, Minnesota)
 Picnic Island (New Hampshire)
 Picnic Island (Jefferson County, New York)
 Picnic Island (Warren County, New York)
 Picnic Island (Washington)
 Picnic Island (Wisconsin)

in Australien:
 Picnic Island (Tasmanien)